William Douglas kan syfta på flera personer, bland andra:

 William Douglas, lord av Douglas
 William Douglas, 1:e earl av Douglas
 William Douglas, 8:e earl av Douglas
 William Douglas, 2:e earl av Angus
 William Douglas, 9:e earl av Angus
 William Douglas, 10:e earl av Angus
 William Douglas, 11:e earl av Angus
 William Douglas, 1:e hertig av Queensberry
 William Douglas, 4:e hertig av Queensberry
 William Douglas-Hamilton, 11:e hertig av Hamilton
 William Douglas-Home, brittisk dramatiker
 William Montagu-Douglas-Scott, 6:e hertig av Buccleuch